El término Belovo puede referirse a:

Localidades 
Belovo, localidad de la Provincia de Pazardzhik, en Bulgaria.
Belovo, localidad de Eslovenia.
Belovo, localidad del Óblast de Kémerovo, en Rusia.